Ниже приведён список главных тренеров, выигравших Чемпионат Испании.

Наибольшее количество побед в высшем дивизионе английской лиги одержал испанец Мигель Муньос, который 9 раз приводил «Реал Мадрид» к чемпионству. Йохан Кройф и Эленио Эррера выигрывали чемпионат по четыре раза.

Примера

Победы по тренерам

Победы по странам

См. также 
 Чемпионы Испании по футболу

Испания